Чемпионат мира по стрельбе из лука 1997 — 39-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Виктории, (Канада) в августе 1997 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Канаде в 1997 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Международные соревнования по стрельбе из лука в Канаде